Amoroce (en gallego y oficialmente Amorociña) es una aldea del municipio de Celanova, en la provincia de Orense (España).

Dista 1,6 km de la villa de Celanova, capital del municipio.

En el año 2009 tenía una población de 12 habitantes. Esta aldea, junto con otras once más (Barreiros, Carballeira, Casal, Casbasco, Goterre, Granja, Mociños, Outeiro, Quintairos, Rial y Sampil), forman la parroquia de Santiago de Amoroce. Su población total era de 177 habitantes en 2009.

En dicha aldea impartió docencia primaria Albino Núñez Domínguez, maestro muy querido entre los vecinos de las distintas aldeas que formaban la parroquia de Santiago de Amoroce.

Referencias 
 

Localidades de Celanova